Frode Larsen (1949): ex calciatore norvegese, nato nel 1949;
Frode Larsen (1988): calciatore norvegese, nato nel 1988.